Le qualificazioni del singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Sílvia Soler Espinosa (qualificata) 
  Stefanie Vögele (qualificata)
  Lauren Davis (ultimo turno, Lucky loser)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (primo turno)
  Camila Giorgi (ritirata) 
  Misaki Doi  (primo turno)
  Karolína Plíšková (qualificata)
  Melanie Oudin (primo turno) 
  María Teresa Torró Flor (primo turno)
  Lara Arruabarrena Vecino (primo turno)
  Elina Svitolina (ultimo turno)
  Jana Čepelová (qualificata)
  Julija Putinceva (qualificata)

 Mandy Minella (primo turno)
 Melinda Czink (qualificata)
 Donna Vekić (qualificata)
 Coco Vandeweghe (ultimo turno)
 Vesna Dolonc  (primo turno) 
 Tatjana Maria (ultimo turno)
 Maria João Koehler (primo turno)
 Galina Voskoboeva (ultimo turno)
 Kristýna Plíšková (ultimo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
 Nina Bratčikova (ultimo turno)

Qualificate

  Sílvia Soler Espinosa
  Stefanie Vögele
  Mallory Burdette
  Shahar Peer
  Julija Putinceva
  Bethanie Mattek-Sands

 Karolína Plíšková
 Kateřina Siniaková
 Donna Vekić
 Allie Kiick
 Melinda Czink
<li> Jana Čepelová

Lucky losers
  Lauren Davis

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

Sony Ericsson Open 2013
WTA Tour 2013